Орлінс (округ, Нью-Йорк)
 Орлінс (округ, Вермонт)